Duospina är ett släkte av fjärilar. Duospina ingår i familjen säckmalar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Säckmalar
Duospina